Soukouma peut désigner :
 les Soukouma, un peuple de Tanzanie
 le soukouma, une langue bantoue